Бытие́ (, bᵊrē'šīθ, совр. произн. Бе-реши́т — «В начале»; ;  — «Происхождение»; тж. «Первая книга Моисея») — первая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. Книга рассказывает о происхождении мира, древнейшей истории человечества и происхождении еврейского народа. Повествование начинается с сотворения мира и человека и заканчивается смертью Иосифа в Египте. Состоит из 50 глав, 1533 стихов и  слов. В иудаизме имеет разделение на двенадцать недельных глав (парашот).

Название 
Еврейское название книги, так же как и у других книг Торы, дано по первому значимому слову. В талмудической литературе эта книга часто называется «ספר מעשה בראשית» (Сефер маасе берешит) — «Книга начала (сотворения) бытия», откуда происходит название этой книги в большинстве переводов Библии. В Талмуде называется также «Сефер ха-яшар» (букв. «Прямая книга»), в честь праотцов, которые были «прямыми» (то есть честными с людьми и преданными Богу). Некоторые средневековые рукописи употребляют также название «Сефер ришон» («Первая книга») или «Сефер бриат ха-олам» («Книга сотворения мира»).

Названием «Бытие» обязана латинскому переводу «Вульгаты» авторства Иеронима, который, в свою очередь, представляет перевод названия, найденного в рукописях этой книги на греческом языке. «Бытие» () означает «происхождение», «рождение», «создание» или «начало».

Авторство 

В книге нет прямых указаний авторства, однако внутренние свидетельства, а также иудейская и христианская традиции утверждают, что автором книги был Моисей (см. Василий Великий, «Беседы на Шестоднев»).

География 
События книги разворачиваются в трёх разных местностях. Первые одиннадцать глав повествуют о событиях, произошедших на равнине реки в Месопотамии: отчётливо упомянут Евфрат (). Жизнеописание Ноя связано с горами Араратскими (). Также упомянута Земля Сенаар (; ), где был построен город Вавилон (; ) и Ур Халдейский ().

С 12-й по 38-ю главу описываются события в Ханаане и окружающих землях: Египет (), окрестность Иорданская (). Из городов в этих землях упомянуты Хеврон () и Дамаск ().

Последние 12 глав рассказывают о событиях в Египте, особенно о регионе Гесем, где жили израильтяне прежде Исхода.

Содержание книги 
Книга делится на две основные части:
 «Первозданная история» — история человечества до патриархов (разделы 1−11: ), заключает в себе как бы универсальное введение во всемирную историю, поскольку касается исходных пунктов и начальных моментов первобытной истории всего человечества.
 История патриархов и их семей (разделы 12−50: ), описывает историю зарождения еврейского народа в лице его родоначальников — патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Иосиф сын Иакова в Египте. Разделение евреев на колена.

По главам 
 История о том, как Бог сотворил мир и человека.
 Освящение седьмого дня. Адам и Ева помещены в райский сад. Запрет на дерево познания добра и зла.
 Адам и Ева съели плод запретного дерева.
 Каин убивает Авеля.
 Запись людей от Адама до Ноя.
 Бог повелевает Ною построить ковчег.
 Земля затоплена на 150 дней.
 Ной и животные выходят из ковчега.
 Бог заключает договор c Ноем.
 Список потомков Ноя. Сим, Хам, Иафет.
. Вавилонская башня, список людей от Сима до Аврама.
 По повелению Бога Аврам и Лот покидают Харран. Завет Бога о земле Ханаана.
 Аврам и Лот разделились.
 Аврам спасает Лота.
 Божий завет с Аврамом.
 Аврам женится на Агарь, которая затем рождает Измаила.
 Завет обрезания, Аврам теперь называется Авраам, и Сара называется Сарра.
 Три Посланника пришли к Аврааму, и он умоляет помиловать Содом и Гоморры.
 Содом и Гоморра были уничтожены, Лот и его дочери были сохранены.
 Авраам переходит к Гераре и встречается с Авимелехом.
 Сарра рождает первого ребёнка Исаака, Агарь и Измаил отправляются на восток.
 Жертвоприношение Исаака.
 Умирает Сарра.
 Исаак находит себе жену Ревекку.
 Смерть Авраама, история Измаила и рождение Исава и Иакова. Исав продаёт первородство.
 Исаак идёт к Авимелеху.
 Иаков обманывает Исава и получает первородство.
 Иаков уходит от Исава в Харран и получает сон от Бога.
 Иаков прибывает в Месопотамию и женится на Лии и Рахили.
 Семья Иакова растёт и он договаривается с Лаваном, так что он получает много коз и овец.
 Иаков возвращается в землю Ханаан; преследуемый Лаваном.
 Иаков готовится к встрече с Исавом, снова борется с Богом и теперь называется Израиль.
 Иаков и Исав встретились.
 Дина изнасилована Сихемом, после чего Симеон и Левий убивают весь город из мести.
 Иаков идёт в Вефиль, Рахиль и Исаак умирают.
 Потомки Исава.
 Иосиф видит сны, после этого он продан в Египет своими братьями.
 Дети Иуды Ир, Онан и Шела.
 Иосиф помещается в тюрьму из-за жены Потифара.
 Иосиф истолковывает сны двух заключённых.
 Фараон имеет сон и Иосифа просят объяснить их. Иосиф становится господином над всем Египтом.
 Братья Иосифа идут в Египет, чтобы получить пищу во время голода.
 Братья Иосифа идут в Египет во второй раз.
 Иосиф обманывает своих братьев и угрожает бросить Вениамина в тюрьму.
 Иосиф раскрывает свою личность перед своими братьями.
 Иаков идёт в Египет; потомки Иакова.
 Иаков и его семья оседают в Раамсесе, Иосиф борется с голодом.
 Благословение Манассии и Ефрема.
 Иаков пророчествует своим детям и умирает.
 Иаков похоронен, Иосиф умирает.

Основные сюжеты книги

Сотворение мира 

Книга начинается словами «В начале сотворил Бог небо и землю», после которых описывается сотворение мира за 6 дней. В первый день был создан свет. Во второй день Бог сотворил небо. В третий день Бог сотворил землю и растения: траву и деревья различных видов. В четвёртый день Бог создал два светила и поместил Солнце, Луну и звёзды на тверди небесной. В пятый день Бог сотворил рыб, пресмыкающихся и птиц и благословил их словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (). В шестой день Бог сотворил остальных животных. В тот же день Бог сотворил человека по образу Своему: мужчину и женщину. В седьмой день Бог пребывал в покое. Бог благословил седьмой день ибо в этот день Он окончил свой труд.
Когда Бог сотворил человека, Он вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек душою живою. Для человека Бог насадил сад — Эдем. Там Он поселил человека и разрешил ему есть плоды со всех деревьев, но запретил есть плоды с дерева познания добра и зла.
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному…» (), и создал из ребра его жену.

Грехопадение 

После того, как Бог для человека (Адама) создал женщину (Еву), люди стали жить в Эдеме. Змей-искуситель уговорил женщину съесть плод с дерева познания добра и зла (с которого Бог запретил есть плоды), женщина дала мужчине, и они ели. Бог позвал человека: «Где ты?». «Я увидел свою наготу и спрятался». — ответил человек (а перед тем как съесть плод с дерева познания люди не стыдились того, что они наги []). Бог понял, что они ели плоды с дерева, с которого он запретил им есть, и изгнал их из Эдема. Человек — Адам — назвал свою жену Евой. Люди стали жить и зарабатывать своим трудом, так как изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте лица твоего ты будешь есть свой хлеб» ().

Допотопные времена 

Далее Адам и Ева стали жить на земле. У них родились дети: Каин и Авель. Однажды братья принесли Богу дары, дар Авеля был угоден Богу, а дар Каина неугоден. Каин разгневался и предложил Авелю выйти в поле, где убил его. За это Бог проклял Каина и сделал его изгоем и отступником. Каин ушёл в страну Нод. Там у него родился сын Енох. Далее в Библии описывается род Каина до Ламеха.
У Адама и Евы родился ещё сын Сиф (Шет). Дальше идёт род Сифа до Ноя, при котором произошёл Всемирный потоп.

Всемирный потоп 

Когда люди начали умножаться на земле, то увидели сыны Божии (праведники), что дочери человеческие прекрасны, и стали брать их в жёны. Со временем люди начали всё больше развращаться и вставать на греховный, не угодный Богу путь жизни ().

В наказание сотворил Бог потоп. Спасся только праведный Ной со своим семейством в построенном им самим ковчеге.

Таблица народа 

Сыновья Ноя: Сим, Хам, Яфет. Заключение завета Бога с Авраамом. Сыновья Авраама Исаак и Измаил становятся родоначальникам евреев и арабов. Сыны Исаака: Исав основывает царство Идумею, а Иаков — двенадцать колен Израилевых.

Жертвоприношение Исаака 

Бог отменяет жертвоприношение Исаака и велит принести в жертву барана. Видя верность Авраама, Господь подтверждает свой завет с ним.

Сон Иакова

Потомки Иакова

Иосиф в Египте

Разделение книги на недельные главы в иудаизме 
 Берешит ()
 Ноах ()
 Лех леха ()
 Ваера ()
 Хаей Сара ()
 Толдот ()
 Ваеце ()
 Ваишлах ()
 Ваешев ()
 Микец ()
 Ваигаш ()
 Ваехи ()

Мнения о происхождении книги 
Немецкий философ Гердер пытался доказать, что книга Бытие была создана на основе устной традиции, существовавшей задолго до пророка Моисея.

См. также 
 Энума элиш
 Первый человек

Примечания

Литература 
 Классические библейские комментарии: Книга Бытия. . Сборник переводов с древнееврейского, арамейского и средневекового иврита. — М.: Олимп, 2010. — 700 c. — 1000 экз. — ISBN 978-5-7390-2468-8

Ссылки 

 
 
 Книга Брейшит. . Предисловие к изданию Сончино
 Bereshit. 
 Комментарий к Книге Бытия из толковой Библии Лопухина. 
 Бытие на церковнославянском. 
 ΓΕΝΕΣΙΣ (Бытие на греческом). 
 Книга Бытия в Острожской Библии

Книги Ветхого Завета
Пятикнижие
 
Тексты о сотворении мира